Acker je priimek več znanih oseb:

 Amy Acker (*1976), ameriška igralka
 Jean Acker (1893—1978), ameriška igralka
 Kathy Acker (1947—1977), ameriška pisateljica
 Sharon Acker (*1935), kanadsko-ameriška igralka